«Galacidalacidesoxyribonucleicacid» — картина испанского художника Сальвадора Дали. Дали посвятил её Фрэнсису Крику и Джеймсу Уотсону, открывшим в 1953 году структуру двойной спирали ДНК.

На  картине «Galacidalacidesoxyribonucleicacid» изображён силуэт Галы Дали на фоне ядерного мира. Картина находится в Музее Сальвадора Дали, Сент-Питерсберг, штат Флорида.

Картина была закончена в 1963 году. В своих заметках, посвящённых данной картине, Дали писал, что двойная спираль ДНК — единственная структура, связывающая человека с Богом.

Примечания

Литература 
 Phillip Lambro. Close Encounters of the Worst Kind. 2007. ISBN 978-1-4303-0401-2. Page 24
 Suzanne Anker and Dorothy Nelkin. The Molecular Gaze: Art in the Genetic Age. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004. AuthorsEdition 2, illustrated. ISBN 0-87969-697-4. Page XII.

Ссылки 
 Galaciadalacidesoxiribunucleicacid (Homage to Crick and Watson) на сайте Музея Сальвадора Дали

Картины Сальвадора Дали
Картины из собрания музея Сальвадора Дали в Сент-Питерсберге